Playtime (film), een Franse komische film van Jacques Tati
 Playtime (National Health), een album van de Britse band National Health